Национальное общество бельгийских железных дорог (, NMBS; , SNCB) — бельгийская компания, железнодорожный перевозчик — оператор пассажирских поездов. Принадлежит государству.

Компания NMBS/SNCB была образована в 1926 году на материально-технической базе Государственных железных дорог, существовавших с 1834 года (принятие закона об образовании государственных железных дорог в 1834 году, первая железнодорожная линия в 1835 году). В отличие от государственных железных дорог, которые были подразделением министерства железных дорог, телеграфа и почты, новая компания стала независимым юридическим лицом. В то же время NMBS/SNCB оставалась стопроцентно государственной собственностью.

В 2008 году NMBS/SNCB перевез 207 миллионов пассажиров. В 2017 году это число возросло до 230 миллионов.

В настоящее время сеть включает в себя четыре высокоскоростные линии, подходящие для движения со скоростью 300 км/ч: HSL 1 от юга Брюсселя до французской границы, где она продолжается до перекрестка с LGV Nord до Paris Nord и Lille Flandres, HSL 2 курсирует из Левена в Анс и далее в Льеж-Гийемен, HSL 3 курсирует из Льежа до границы с Германией возле Аахена, а HSL 4 соединяется с HSL-Zuid в Нидерландах.

Подвижной состав

Тепловозы 
 SNCB 77
 
 TAR

Электропоезда 
 Серия 11
 Серия 21

Примечания

Ссылки 
   — Официальный сайт

Железнодорожный транспорт Бельгии
Транспортные компании Бельгии